Il singolare dell'ATP Buenos Aires aprile 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Vilas era il detentore del titolo.

Guillermo Vilas ha battuto in finale Wojciech Fibak 6-4, 6-3, 6-0.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (campione)
  Wojciech Fibak (finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires aprile 1977